

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mern“ beginnt.

Mern 



Merna 
 Merna, Gemma (* 1984), britische Schauspielerin

Merne 
 Mernes, Emilia (* 1996), argentinische Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Model

Merni 
 Mernissi, Fatima (1940–2015), marokkanische Soziologin und Buchautorin
 Mernizka, Loke (* 1939), deutscher Politiker (SPD), MdL

Mernu 
 Mernua, nubische Königin

Merny 
 Mernyi, Willi (* 1968), österreichischer Vorsitzender Mauthausen Komitee Österreich